Alchemy: Dire Straits Live
Alchemy (Adobe)
Alchemy (álbum), álbum de Yngwie Malmsteen.

Veja também
Alquimia (desambiguação)

Desambiguação